Christian Wolff peut désigner :

 Christian Wolff (1934-), compositeur américain ;
 Christian Wolff (1679-1754), philosophe allemand ;
 Hellmuth Christian Wolff (1906-1988), compositeur allemand ;
 Christian Wolff (1938-), acteur allemand ;
 Torger Christian Wolff (1972-), pilote automobile autrichien et propriétaire minoritaire de l'écurie Williams F1 Team.